Zsófia (1045/50–1095) magyar királyi hercegnő, I. Béla magyar király lánya
Zsófia (1100 körül–1125 után?) magyar királyi hercegnő, I. (Könyves) Kálmán magyar király lánya
Zsófia (1136–1161 után) magyar királyi hercegnő, II. Béla magyar király lánya